Сара Соррибес Тормо (; ) — испанская теннисистка; победительница четырёх турниров WTA (из них один в одиночном разряде).

Общая информация 
Мать владеет сувенирным магазином, а раньше была инструктором по теннису; отец работает в сфере недвижимости, а до этого профессионально занимался футболом; есть брат — Пабло.

В теннис Сару привела мама в возрасте шести лет. Любимая поверхность — грунт; любимый турнир — Ролан Гаррос; кумиром в теннисе в детстве была Жюстин Энен.

Имеет прозвище — «С-Торм» (S-Torm).

Спортивная карьера 

Сара Соррибес Тормо дебютировала на турнирах WTA в Рио-де-Жанейро в 2015 году.

В апреле 2018 года она сумела победить в парном разряде на турнире в Монтеррее. На Уимблдонском турнире Сара впервые на турнирах Большого шлема проследовала во второй круг соревнований в одиночном разряде.

На открытом чемпионате Австралии по теннису 2019 она уступила в первом раунде соревнований Анетт Контавейт.

В апреле на турнире в Боготе (Колумбия) в одиночном разряде Сара дошла до четвертьфинала, но проиграла бразильянке Беатрис Аддад Майе в трёхсетовом поединке, ведя после первого сета 1-0. На том же турнире в парном разряде вместе с соотечественницей Ларой Арруабаррена дошли до полуфинала, но проиграли американской паре Хейли Картер/Эна Шибахара в двух сетах с одинаковым счётом 6-3, 6-3.

В апреле 2019 года Соррибес вместе с соотечественницей Мария Хосе Матинес Санчес принимали участие в парном разряде на турнире Гран-при Лаллы Мерьем, где дошли до финала и обыграли пару Хеорхина Гарсия Перес (Испания)/Оксана Калашникова (Грузия) в двухсетовом поединке со счётом 7-5, 6-1 и завоевали титул в парном разряде.

На Открытом чемпионате США 2019 года проиграла в первом раунде Анетт Контавейт в двух сетах.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (20)

Победы (10) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (10)

Финалы турниров WTA в парном разряде (4)

Победы (3)

Поражения (1)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (8)

Победы (6)

Поражения (2)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Испании
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года